geografie
 gemeenschap in Caddo County: Nowhere (Oklahoma)

media
 film uit 1997 onder regie van Gregg Araki: Nowhere (film)
 muziekalbum uit 1990 van de Britse groep Ride: Nowhere (album)